Itapecericani – abitanti di Itapecerica da Serra
Itapecericani – abitanti di Itapecerica